Кокпекты — топоним:

Казахстан 
 Кокпекты — река в Восточно-Казахстанской области.
 Кокпекты — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокпекты — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Кокпекты — река в Оренбургской области.